Гейнер:
 Гейнер — сальто назад в акробатике, дайвинге и некоторых боевых искусствах.
 Гейнер — пищевая добавка, содержащая, главным образом, высококачественный белок (протеин) и углеводы.
 Персоналии
 Гейнер, Деррик (род. 1972) — американский боксёр.